Albalat dels Sorells kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalat dels Sorells (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Albalat dels Sorells (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar